Le Championnat du Portugal de football 1958-1959 est la  de la compétition qui voit la victoire du FC Porto.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1958-59 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal
1958 au Portugal
1959 au Portugal